Il singolare del Milan Indoor 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Marc Rosset.

Goran Ivanišević ha battuto in finale 6–3, 7–6 (7–3) Rosset.

Teste di serie

  Thomas Muster (primo turno)
  Boris Becker (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Goran Ivanišević (campione)

  Sergi Bruguera (primo turno)
  Richard Krajicek (secondo turno)
  Michael Stich (secondo turno)
  Marc Rosset (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Milan Indoor 1996
ATP Tour 1996